Valnice Milhomens Coelho (Carolina, 16 de julho de 1947) é uma ministra evangélica brasileira, fundadora e presidente do Ministério Palavra da Fé e da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo (Insejec),, atualmente sediada em Brasília.

Biografia 
Converteu-se ao protestantismo aos 15 anos de idade.  Ao ser chamada para o ministério, ingressou no Seminário de Educadoras Cristãs, em Recife, recebendo o grau de bacharel em Assistência Social e Educação Religiosa.

Em janeiro de 1971, foi enviada como missionária da Convenção Batista Brasileira à África, passando 13 anos como missionária em Moçambique e dois anos na África do Sul e Angola.  Retorna ao Brasil dizendo ter um comando específico de Deus, em 1986: Tenho um ministério para ti no Brasil. Treina-me um exército!  Em 5 de dezembro de 1987, nasce em Recife, PE o Ministério Palavra da Fé, uma organização interdenominacional por ela presidida.

Valnice foi a primeira líder evangélica mulher a usar a televisão como instrumento de evangelização. Em 1989, após uma série de seminários realizados em São Paulo, um pastor e empresário fez-lhe a proposta de colocar a filmagem dos seminários na TV por três meses. Assim, entrou na televisão no dia 24 de junho de 1989, com o programa A Palavra da Fé.

Foi ordenada pastora em 30 de abril de 1993,  por um concílio de pastores de diversas denominações, por iniciativa do Pr. João Batista Martins de Sá, da Igreja Batista Ágape em Campinas/SP. Em viagem a Bogotá, Colômbia em 1999, conheceu o Pr. César Castellanos e adotou o modelo celular no Governo dos 12.  Em junho de 1999 trouxe ao Brasil o casal César e Claudia Castellanos, para a convenção Avivamento Celular — Desafio para o Século XXI, onde mais de 3500 pastores de diversas denominações e de todos os lugares do país, ouviram e muitos adotaram a Visão Celular. Na ocasião, o pastor César ungiu Valnice como parte da sua equipe internacional de 12.

Em 5 agosto de 2001 foi ungida "apóstola" pelo Dr. Rony Chaves, apóstolo e profeta de Costa Rica, durante um congresso realizado em São Paulo, na Comunhão Cristã — Igreja Apostólica.

A INSEJEC tem trabalhos em Moçambique, Angola, Portugal, Suíça, Espanha, Alemanha, França, Médio Oriente, e no Japão.

Em 6 de novembro de 2009 recebeu o título de Cidadã Honorária de Brasília, em sessão solene pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, realizada no Templo Sede da INSEJEC, em Vicente Pires, Brasília.

Valnice é autora de diversos livros, como Personalidades Restauradas. É solteira, pois optou pelo celibato. Atualmente reside em Brasília.  Atuou nas Eleições 2010, apoiando a presidenciável Marina Silva, do Partido Verde.

Em Julho de 2013, Valnice juntamente com diversos pastores e líderes evangélicos tiveram um encontro com a presidente Dilma Rousseff em Brasília.

Em Maio de 2014, participou da caravana da banda cristã Diante do Trono, que ocorreu na cidade de Jerusalém em Israel, onde houve a gravação do décimo sétimo álbum da banda, intitulado Tetelestai.

Ligações externas 

 Site pessoal
 
 

Pastores do Maranhão
Pastores do Distrito Federal
Neopentecostais do Brasil
Sabatistas
Naturais de Carolina (Maranhão)
Televangelistas do Brasil
Escritores protestantes do Brasil